Попо́вкин — русская фамилия. Известные носители:
 Поповкин, Борис Александрович (1937—2008) — советский химик-неорганик.
 Поповкин, Василий Иванович (1924—2000) — советский и российский учёный-радиотехник.
 Поповкин, Владимир Александрович (1957—2014) — руководитель Роскосмоса (2011—2013), генерал армии.
 Поповкин, Евгений Ефимович (1907—1968) — русский советский писатель и журналист, военный корреспондент.